Ханс Берти́л Ма́ттиас Ѓарделл (; ) — шведский историк религии и гражданский активист, специалист по сравнительному религиоведению, религиозному экстремизму и расизму на религиозной почве. Награждён золотой медалью Шведской королевской академии словесности за выдающие исследования в области гуманитарных наук (2003). Первый лауреат Гран-при Яна Мюрдаля — Ленинской премии (2009).

Биография 

Родился 10 августа 1959 года в коммуне Сольна лена Стокгольм в семье социального психолога . Младший брат — , младшая сестра — журналист и режиссёр-документалист . 

В 1984 году окончил Стокгольмский университет, где изучал антропологию и историю религий. 

В 1995 году получил доктора философии по истории религии, защитив на кафедре сравнительного религиоведения Стокгольмского университета диссертацию по теме «Обратный отсчёт до Армагеддона: священнослужитель Фаррахан и „Нация ислама“ в конце времён» ().

С 2003 года — доцент гуманитарных наук по истории религий Стокгольмского университета.

С 2006 года — профессор сравнительного религиоведения имени Натана Сёденблума и заведующий кафедрой истории религий теологического факультета Уппсальского университета.

С 2017 года — профессор Центра междисциплинарных исследований расизма Уппсальского университета.

Научная деятельность 
Специализируется на изучении религиозного экстремизма и расизма на религиозной почве в США, включая такие группы, как Ку-клукс-клан, Нация ислама, фольклорные движения неоязычества (в частности, одинизма).

Являясь экспертом по исламофобии, выступал качестве свидетеля-эксперта на  Андерса Брейвика. Кроме того, являлся соавтором раздела «Швеция» в «Отчёте о европейской исламофобии» за 2017 год, подготовленного турецким аналитическим центром . Гарделл считает, что те кто устраивает акт исламистского терроризма от имени Аль-Каиды или ИГИЛ ранее «не имели никакой связи с исламом» и «не посещали ни одной мечети», вместо этого проникаясь радикальными взглядами через Интернет. А в связи с террористическим актом в Стокгольме в 2017 году высказал мнение, что СМИ уделили излишне много внимания данному происшествию на фоне насилия со стороны ультраправых.

Гражданский активизм 

По политическим взглядам является либертарным социалистом. В прошлом считал себя язычником (до 2007 года практиковал асатру/германское неоязычество) и называл себя «духовным анархистом».

Являлся одним из одиннадцати шведских активистов некоммерческой организации , участвовавших в 2010 году в плавании флотилии, пытавшейся преодолеть блокаду сектора Газа Израилем. 31 мая он находился на борту пассажирского судна  вместе со своей супругой, когда военно-морские силы Армия обороны Израиля приняли участие в конфликте. 3 июня Гарделла, его супругу и других шведских участников депортировали из Израиля на родину. В связи со случившимся в интервью Svenska Dagbladet Гарделл заявил следующее: «Мы — жертвы массированного военного нападения... Подобное нельзя расценить иначе, как пиратство». Кроме того, он заявил, что солдаты поднялись на борт корабля вооружёнными до зубов и с лазерными прицелами, а во время проведениям самой операции, по меньшей мере, четверо людей были казнены без суда и следствия.

Личная жизнь 

Женат на историке идей , в браке с которой имеет девять детей — Лайнус, Эмма, Моа, Ида, София, Стефан, Ким, Аманда и Ина.

Награды 

 Золотая медаль Шведской королевской академии словесности за выдающие исследования в области гуманитарных наук (2003).
 Гран-при Яна Мюрдаля — Ленинская премия (2009)

Научные труды

Монографии 

 
 Gardell M. Bin Laden i våre hjerter: Globaliseringen og fremveksten av politisk islam. 2007. 
 Gardell M. Globalisering, sekularisering och religionernas återkomst. Religion och existens. 2007. 
 Gardell M. Oseriös larmrapport om Rosengård. — Svenska Dagbladet, 2009. 
 Gardell M. Islamofobi. 2010. 
 Gardell M. . 2010. 
 Gardell M. The roots of Breivik's ideology: where does the romantic male warrior ideal come from today? 2011. 
 Gardell M. Vilka är kontrajihadisterna?. 2012. 
 Gardell M. Islamofobin måste tas på stort allvar. 2012. 
 Gardell M. Sweden's Dirty Little Secret: The illegal databases of Romani people. 2013.   
 Gardell M. Raskrigaren: Seriemördaren Peter Mangs. 2015.

Статьи 

 Gardell M. Vargavinter i Vinland: Rasmystik, identitetspolitik och modern asatro i Förenta staterna. // Myter om det nordiska : mellan romantik och politik. / Catharina Raudvere (editor). — Lund: Nordic Academic Press, 2001. 
 Gardell M. Black and White Religious Nationalism. // The Cultic Milieu. — AltaMira Press, 2002.
 Gardell M. White Power // Encyclopedia of Race and Ethnic Studies. — Oxford University Press, 2003.
 Gardell M. White Racist Religions: From Christian Identity to Wolf Age Pagans. // Controversial New Religions. — New York & London: Oxford University Press, 2005.
 Gardell M. Rasstaten och dess försvarare:: om vithet, nationalsocialism och vitmaktkultur i Förenta staterna. // Brunt!: Nationalistisk och nazistisk mobilisering i vår närmaste omvärld under efterkrigstiden, 2007. 
 Gardell M. No justice, no peace. // Salam: Om krig, fred och islam Malmö: Arena i samarbete med Sensus studieförbund och Ibn Rushd studieförbund. 2007.
 Gardell M. Tortyrens återkomst: Disciplinering och suveränitet under globalsamhällets konstituering. // Postpolitik: Farväl till människan Stockholm: Tankekraft. 2008. 
 Gardell M. Att offra livet på frihetens altare: om självmordsattentat och patriotiska hjältar. // Motstånd, Mona Lilja & Stellan Vinthagen (editor). — Malmö: Liber, 2009. — 97-126. 
 Gardell M. Islam och idén om Europa. // Håller Europa?: En antologi om identiteter, mångkultur och religiositet, Eva Lindqvist Hotz (editor). — Stockholm: Cordia (Verbum förlag ab), 2009. — 28-42. 
 Gardell M. Terror in the Norwegian Woods: Europe's the New Anti-Muslim Far Right. // Overland. —  2011. — 205. — 4-11. 
 Gardell M. "Every Man and Woman is God's Caliph": The Rise of the Islamic Democratic Mainstream. // Fundamentalism in the Modern World: Fundamentalism, Politics and History: The State, Globalisation and Political Ideologies, Ulrika Mårtensson (editor). — London & New York: I.B. Taurus, 2011. — 240-265. 
 Gardell M. Den gröna faran:: islamofobi, kunskapsregimer och värdet av kritisk forskning. Perspektiv på islam: en vänbok till Christer HedinSusanne Olsson & Simon Sorgenfrei (editor). —  Stockholm: Dialogos, 2011. 
 Gardell M. Folkhemsislamism: islamdemokrati som biopolitisk maktordning. Islam och politik, Göran Larsson, Susanne Olsson (editor). — Lund: Studentlitteratur, 2011. — 173-185. 
 Gardell M. Counter Jihadism, Political Violence and Leaderless Resistance: Lone Wolves in the New Radical Right. Lone Wolves in the New Radical Right, 2012. 
 Gardell M. Antifeminism, kulturrasism och begäret efter renhet. // Att störa homogenitet / Anna Furumark (editor). — Stockholm: Atlas, 2013. 
 Gardell M. Rättegången mot Anders Behring Breivik: Introduktion. // Det vita fältet. Forskning om högerextremism Arkiv förlag & tidskrift. 2013. 
 Gardell M. Vita fältet special: Rättegången mot Anders Behring Breivik. Epilog. // Det vita fältet. Forskning om högerextremism. — Lund: Aarhus Universitetsforlag. 2013. 
 Gardell M. The Choreography of Life and Death. // The search for humanity as a political subject beyond victim and terrorist. Weaving Politics / Cristina Caprioli (editor). 2013. 
 Gardell M., Granér A. Någonting är ruttet i Sverige: Brevväxling mellan Mattias Gardell och Sara Granér. // Någonting är ruttet i Sverige: Om sakernas tillstånd & vad de kunde vara, Chirstoph Emanuelle Fielder & Maria Sveland (editor). — Stockholm: ETC Förlag. — 2014. — 1-183. 
 Gardell M. Crusader Dreams: Oslo 22/7, Islamophobia, and the Quest for a Monocultural Europe. // Terrorism and Political Violence. — 2014. — 26(1): 129-155. 
 Gardell M. So Costly a Sacrifice on the Altar of Freedom: Human Bombs, Suicide Attacks, and Patriotic Heroes. // . — 2014. — 2(1): 168-202 
 Gardell M. So costly a sacrifice upon the altar of freedom: Human bombs, suicide attacks and patriotic heroes. // Sacred Suicide / James R. Lewis & Carole M. Cusack (editor). — Farnham, Surrey, UK: Ashgate. — 2014. — 151-171.
 Gardell M. Wolf Age Paganism. / Controversial New Religions / Edited by James R. Lewis & Jesper Aa. Petersen (editor). — New York, NY: Oxford University Press. 2014. 383-398.
 Gardell M. Terrormanifestet. // Rasismen i Sverige: Nyckeltexter 2010-2014, Lawen Mohtadi och Devrim Mavi (editor). — Stockholm: Natur och kultur. — 2014. — 98-104
 Gardell M. What’s Love Got To Do With It?: Ultranationalism, Islamophobia and Hate Crime in Sweden. // . — 2015. — 3(1).

Примечания 

Авторы энциклопедий и словарей
Исламоведы Швеции